

Toponymie

Syracuse qui se situe dans la Province de Syracuse en Sicile (Italie),

Syracuse (État de New York), qui tire son nom de la première.
 Syracuse (Indiana)
 Syracuse (Kansas)
 Syracuse (Missouri)
 Syracuse (Nebraska)
 Syracuse (Ohio)
 Syracuse (Utah)

Mathématiques 
 En mathématiques, Syracuse est le nom d'un problème, d'une suite et d'une conjecture : la conjecture de Syracuse où le terme de Syracuse fait référence à l'université de Syracuse qui se trouve dans la ville américaine du même nom.

Télécommunication 
 En télécommunication, Syracuse est le nom d'un programme français de satellites de télécommunication militaires : SYstème de RAdioCommunication Utilisant un SatellitE

Musique 
 En musique, Syracuse est également le titre d'une chanson d'Henri Salvador, écrite en 1962 (paroles : Bernard Dimey, musique : Henri Salvador), également interprétée par Jean Sablon, Tiny Yong, Yves Montand, Patricia Kaas, Viktor Lazlo, Malavoi, Pink Martini ou encore Iggy Pop.

Voir aussi 
 Gérard Siracusa, un musicien français.